EZ kan betyde flere ting:

 EZ (kode)
 EZ (vægtstang)
 E-Z notation - kemisk begreb
 Eurozonen
 Sun-Air of Scandinavias IATA-kode